Ceylin del Carmen Alvarado (Cabrera (Dominicaanse Republiek), 6 augustus 1998) is een Nederlandse veldrijdster, die ook uitkomt in het mountainbiken en het wegwielrennen. Alvarado is opgegroeid in de wijk Beverwaard in Rotterdam. Ze woont momenteel met haar Belgische vriend en ploeggenoot Roy Jans in België. Ze rijdt voor de Belgische wielerploegen Alpecin-Fenix (veld) en Plantur-Pura (weg).

Biografie 
Op haar vijfde verhuisde Alvarado naar Nederland, samen met haar moeder en jongere broer Salvador, die ook actief is in de wielersport. Haar vader was al eerder in Nederland komen wonen. Aanvankelijk ging ze hardlopen, maar dat beviel haar niet. Op voorstel van haar vader stapte ze over op wielrennen en sloot zich aan bij de Rotterdamse Wielrencombinatie Ahoy.

Thuis spreekt Alvarado Spaans. Ze geeft aan zich 80% Dominicaans en 20% Nederlands te voelen.

In september 2016 kwam ze terecht bij de veldritploeg Kleur Op Maat. Eind 2017 tekende ze een driejarig contract bij Beobank-Corendon, de ploeg van Sanne Cant en Mathieu van der Poel. Alvarado verlengde in januari 2020 haar contract bij de ploeg Alpecin-Fenix tot en met februari 2024.

Carrière 
In januari 2016 won ze zilver op het NK voor junioren in Sint-Michielsgestel achter Fleur Nagengast. Een jaar later, in januari 2017, werd ze zevende op het WK voor beloften in het Luxemburgse Bieles, op ruim twee minuten van winnares Annemarie Worst. Op 24 oktober 2017 werd ze derde bij de elite in de Nacht van Woerden. Tijdens de wereldkampioenschappen veldrijden 2018 op de Cauberg in Valkenburg aan de Geul won ze zilver bij de beloften.

In het seizoen 2018-2019 reed ze regelmatig tussen de wereldtop bij de elite, al reed ze de drie kampioenschappen nog bij de beloften. Zo won ze op 4 november in eigen land het Europees kampioenschap voor beloften in Rosmalen met ruime voorsprong op haar landgenotes Inge van der Heijden en Fleur Nagengast. Op 6 januari 2019 won ze bij de elite de eerste editie van de Brussels Universities Cyclocross en een week later won ze het Nederlands kampioenschap voor beloften in Huijbergen. Hierdoor ging ze op 3 februari als favoriete van start in het wereldkampioenschap voor beloften in het Deense Bogense, waar ze echter genoegen moest nemen met de derde plaats achter haar landgenotes Van der Heijden en Nagengast.

In het daaropvolgende seizoen van 2019-2020 kwam Alvarado helemaal tot ontbolstering bij de elite. In november werd ze Europees kampioene bij de beloften in het Italiaanse Silvelle. Hoewel ze oorspronkelijk ook van plan was om het wereldkampioenschap bij de beloften te rijden, besliste ze na het veroveren van de Nederlandse titel in Rucphen om voor de wereldtitel bij de elite te gaan. Die beslissing loonde, want ze kroonde zich in het Zwitserse Dübendorf meteen tot wereldkampioene na een prangende sprint tegen landgenote Annemarie Worst.

In het seizoen 2020-2021 werd Alvarado in het Nederlandse Rosmalen ook Europees kampioen, door wederom Annemarie Worst te verslaan in de eindsprint. In december 2020 ontving ze de Gerrie Knetemann Trofee  voor de meest talentvolle Nederlandse wielrenner onder 23 jaar.

Palmares

Veldrijden

Resultatentabel elite

Podiumplaatsen elite

Resultatentabel jeugd

N.B. Ceylin del Carmen Alvarado besloot in het seizoen 2019-2020, vanaf de Nederlandse kampioenschappen uit te komen in de elite categorie. Ook op de wereldkampioenschappen zou ze deelnemen in de elite categorie.

Podiumplaatsen jeugd

Mountainbiken

Ploegen 
 2023 –  Fenix-Deceuninck

Privé 
Ceylin del Carmen Alvarado heeft een relatie met de Belgische wielrenner Roy Jans.

Nederlands veldrijder
Nederlands mountainbiker
Nederlands wielrenner